Skupina D UEFA Euro 2008 je jedna ze základních skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. Všech šest zápasů skupiny se hrálo v rakouském Innsbrucku a Salcburku mezi 10.–18. červnem 2008.

Španělsko–Rusko

Řecko–Švédsko

Švédsko–Španělsko

Řecko–Rusko

Řecko–Španělsko

Rusko–Švédsko

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2008